Джейсон Кенни

 Кенни, Джейсон (велогонщик) (, род. 1988) — британский велогонщик, шестикратный олимпийский чемпион
 Кенни, Джейсон (политик) (, род. 1968) — канадский политик